

Населені пункти та їхні частини

 Дженсько — село в гміні Жепін Слубицького повіту Любуського воєводства
 Дженсько — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Дженсько — осада в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки